Cornejo kan som auktorsförkortning betyda:

 Xavier Cornejo
 Carolina Cornejo

Robotskapade auktorsförkortningar